Беркасово се може односити на:

 Беркасово, насеље у Србији.
 Беркасово, тврђава у Србији.